

Musica 
 Ieri e oggi – album dei Ricchi e Poveri del 1983
 Ieri e oggi – album di Nico Fidenco del 1992
 Ieri & Oggi Mix Vol. 1 –  album di Gigi D'Agostino del 2010
 Ieri & Oggi Mix Vol. 2 –  album di Gigi D'Agostino del 2010

Televisione 
 Ieri e oggi – programma televisivo Rai andato in onda fra il 1967 ed il 1980